Шайтанский завод может означать:
 Висимо-Шайтанский завод — металлургический завод, построенный в 1744 году на реке Шайтанке, при впадении её и Висима в Межевую Утку.
 Нейво-Шайтанский завод — металлургический завод, построенный в 1817 году на реке Нейве около устья Сусанки.
 Шайтанский завод — металлургический завод, построенный в 1727 году на реке Шайтанке, нижнем левом притоке Чусовой.
 Шайтанские Верхний и Нижний (он же Васильевско-Шайтанский) — металлургические заводы, построенные в 1732—1760 годах году на реке Большая Шайтанка, притоке Чусовой.
 Шайтанский завод — вспомогательный металлургический завод Алапаевского горного округа, построенный на реке Шайтанке, впадающей в Красногвардейское водохранилище.